Выборы в Народное собрание Республики Абхазия были проведены в марте 2007 года.

Всего на выборах баллотировались 108 кандидатов. Выборы были проведены в два тура. В первом туре для признания выборов состоявшимися в них должны были принять участие не менее 25 % избирателей, тогда как второй тур голосования считался состоявшимся при любой явке избирателей.

Первый тур голосования состоялся 4 марта. Было избрано 18 депутатов из 35. В 17 оставшихся округах ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Явка избирателей 4 марта составила 48 %, и выборы во всех 35 округах были признаны состоявшимися.

Второй тур прошел в оставшихся 17 избирательных округах. Явка избирателей составила 43,2 %. 

Председателем абхазского парламента был выбран Нугзар Ашуба.

Результаты 

Национальный состав парламента:
 26 абхазов
 3 русских
 3 армян
 2 грузин
 1 турок.

Список избранных депутатов 

Список депутатов:

Примечания 

Парламентские выборы в Абхазии
Выборы 2007 года
Март 2007 года
2007 год в Абхазии